Neckel ist der Familienname folgender Personen:

 Gustav Neckel (1878–1940), deutscher Altgermanist
 Sighard Neckel (* 1956), deutscher Soziologe 
 Ulrich Neckel (1898–1928), deutscher Jagdflieger im Ersten Weltkrieg